Plaatsen
 Gage (Oklahoma), plaats in de Verenigde Staten
 Gage County, county in Nebraska

 Personen
 Gage Golightly (1993), Amerikaans actrice
John B. Gage, (1887-1970), Amerikaans burgemeester van Kansas City
 Nick Gage (1980), Amerikaans professioneel worstelaar
 Phineas Gage (1823-1860), Amerikaans spoorwegarbeider
 Tom Gage (1943-2010), Amerikaans kogelslingeraar

 Overig
 N-Gage, spelcomputer en mobiele telefoon van Nokia
 Gage, een ander woord voor Arbeidsloon